X0 ou X00 est un sigle qui peut faire référence à :
 En médecine, XO ou X0, le caryotype où un seul X apparaît sur le chromosome sexuel, occasionnant le syndrome de Turner ;
 un code VIN attribué à la Russie pour identifier les véhicules automobiles ;
 des causes externes de morbidité et de mortalité d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 XO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres